Vandellia är ett släkte av fiskar. Vandellia ingår i familjen Trichomycteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Vandellia